Миха́йлово — деревня в Юрьевецком районе Ивановской области, административный центр Михайловского сельского поселения. 

Расположено на правом берегу Волги, у места впадения реки Ёлнать. Расстояние до районного центра (город Юрьевец) — 21 км.

История 
В XIX — первой четверти XX века деревня входила в состав Мордвиновской волости Юрьевецкого уезда Костромской губернии, с 1918 года — Иваново-Вознесенской губернии.

С 1929 года деревня являлась центром Михайловского сельсовета Юрьевецкого района Ивановской области, с 2005 года — центр Михайловское сельское поселение.

Население 

На 01.01.2019г. в деревне Михайлово было зарегистрировано 460 жителей, из которых 306 проживали постоянно.

Инфраструктура 
Сельский дом культуры, сельская библиотека, начальная школа, отделение Почты России, детский сад, медпункт.

См. также 

 Населённые пункты Ивановской области

Примечания

Ссылки 
 Сайт администрации Михайловского сельского поселения

Населённые пункты Юрьевецкого района